Hattar bezeichnet:

 Hattar (Pakistan), pakistanischer Verwaltungsbezirk im Haripur (Distrikt) in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa
 Hattar, siehe Hattarne, ehemalige Partei des schwedischen Adels 

Hattar ist Familienname folgender Personen:

 Hamoud Hattar (* 1955), islamischer Geistlicher und politischer Aktivist
 Nahed Hattar (1960–2016), jordanischer Journalist und politischer Aktivist
 Sakher Hattar (* 1963),  jordanischer Musiker und Oud-Spieler
 Samer Hattar, jordanischer Chronobiologe und Hochschullehrer